CVT poate fi:

 Corneliu Vadim Tudor, om politic român
 Corpo Truppe Volontarie, forță expediționară italiană dislocată în Spania în ajutotul generalului Francisco Franco
 Cutie variabilă continuu